Dojazdowo (łac. Doiasdouo) - wieś w północnym Mazowszu istniejąca w XII w.

Dokument nabycia wsi przez protoplastę rodu rycerskiego  Kurów, sygnowany pieczęcią Księcia Mazowieckiego i Sandomierskiego Bolesława I, w postaci pergaminu z 1239 roku, znajduje się w zbiorach pergaminowych AGAD pod sygnatura 6433. Dokument napisany jest po łacinie.

Z jego treści dowiadujemy się że:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
Mazowsze